Галашина:
 Галашина, Анастасия Валерьевна (род. 1997) — российский стрелок.
 Галашина, Мария Ивановна (1909—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.